Уругвай — держава
 Уругвай (річка)

Посилання